Выборы Президента США 2020 года в Арканзасе состоялись во вторник, 3 ноября 2020 года, в рамках президентских выборов 2020 года в Соединённых Штатах Америки. Избиратели Арканзаса назначили выборщиков, которые представили их голос в Коллегии выборщиков 14 декабря 2020 года. Арканзас имеет 6 голосов выборщиков.

В 2020 году Дональд Трамп одержал убедительную победу в Арканзасе.

История 
Арканзас вошёл в состав США в июне 1836 года. Участвовал в выборах, за исключением 1864 года (из-за своего отделения). В 1872 году избирательные бюллетени штата были отклонены из-за нарушений. Как и большинство южных штатов, Арканзас являлся оплотом демократов от Реконструкции до 1964 года.

В 1968 году штат стал на сторону кандидата от третьей партии Джорджа Уоллеса. С тех пор республиканцы одерживали победу на девяти из двенадцати выборов. Лишь только трижды демократам удавалось выиграть Арканзас: дважды Биллу Клинтону и единожды Джимми Картеру.

На последних четырёх выборах перевес республиканцев с каждым разом всё больше увеличивался.

В 2016 году Дональд Трамп опередил Хиллари Клинтон почти на 27%.

Опросы

Результаты

Кандидаты от Республиканской и Демократической партий США

Кандидаты от третьих партий США

Примечания 

Политика Арканзаса
События в Арканзасе
Арканзас